Untere Hardt bezeichnet
 den Naturraum Schwetzinger Hardt im engeren Sinne (Norden von 223.9) im Rhein-Neckar-Kreis, BW
 den Weiler Untere Hardt (Feuerscheid) in Feuerscheid im Eifelkreis Bitburg-Prüm, RP